Dit is een lijst van gemeenten in Lesotho. Er zijn 129 gemeenten (Engels: community council of local community council), waarvan één grootgemeente (Engels: municipality) n.l. Maseru, de hoofdstad van het land.

Lijst 

Bestuurlijke indeling van Lesotho
Lesotho
Gemeenten